Le tournoi de tennis de Rome est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2010, classée en catégorie Premier 5, se dispute du 3 au .

María José Martínez Sánchez remporte le simple dames. En finale, elle bat Jelena Janković, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Gisela Dulko et Flavia Pennetta.

Faits marquants 
Dans un tableau où, sauf Samantha Stosur, figurent les dix meilleures joueuses mondiales, l'Espagnole María José Martínez Sánchez () réalise l'exploit : à l'issue d'une semaine quasi parfaite, elle s'impose en finale face à Jelena Janković, tombeuse en quart et demi-finale des sœurs Venus et Serena Williams.

La tenante du titre Dinara Safina chute dès le .

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rome (ATP 2010)
 Tournoi de tennis de Rome
 Saison 2010 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2010
Italie
Sport en Italie en 2010
Tennis en mai 2010